

Patronyme 

 Carl von Brühl (1772-1837), metteur en scène prussien ;
 Heinrich von Brühl (1700-1763), premier ministre de Saxe ;
 Hans Moritz von Brühl (1736-1809), diplomate et astronome
 Marie von Brühl (1779-1836), épouse et éditrice de Carl von Clausewitz ;
 Carl Brühl (1820-1899), professeur de zoologie autrichien ;
 Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), philosophe, sociologue et anthropologue français ;
 Henri Lévy-Bruhl (1884-1964), juriste et sociologue français ;
 Odette Monod-Bruhl (1906-1972), archéologue et orientaliste française.
 Heidi Brühl (1942-1991), actrice et chanteuse allemande ;
 Daniel Brühl (1978-), acteur de cinéma allemand.

Toponyme 

 Brühl, commune allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Brühl, commune allemande du Bade-Wurtemberg ;
 Palais de Brühl, château polonais de Varsovie ;
 Palais Brühl-Marcolini, château allemand à Dresde.

Autres 

 SC Brühl Saint-Gall, club de football suisse de Saint-Gall.